Квалификация (отборочный турнир) 19-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин среди стран-членов Европейской конфедерация волейбола (ЕКВ, CEV) проходил с 13 мая 2016 по 23 июля 2017 года. Заявки на участие поступили от 39 стран. Разыгрывалось 7 путёвок на чемпионат мира, обладателями которых стали сборные Бельгии, Нидерландов, России, Сербии, Словении, Финляндии и Франции. От квалификации были освобождены три европейские сборные — Польши (действующий чемпион мира), Италии и Болгарии (команды стран-организаторов чемпионата).

Команды-участницы

Формула соревнований 
Европейская квалификация предусматривает 3 этапа отбора. На 1-м участвуют сборные команды стран, входящих в дивизион малых стран ЕКВ (SCD). На 2-м подключаются 4 лучшие из них и все остальные заявившиеся команды, которые делятся на 6 групп. Победители групповых турниров получают путёвки на чемпионат мира. Ещё одну вакантную путёвку в 3-м раунде разыгрывают команды, занявшие в группах 2-го этапа вторые места 

Первичным критерием при распределении мест в группах является общее количество побед, затем — общее количество очков, соотношение партий, соотношение мячей, результаты личных встреч. За победы 3:0 и 3:1 команды получают по 3 очка, за победы 3:2 — 2 очка, за поражения 2:3 — 1, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начисляются.

1-й групповой этап 
Этап одновременно является отборочным турниром и для чемпионата малых стран Европы 2017.

Группа А 
13—15.05.2016. Люксембург (Люксембург)

13 мая
 Северная Ирландия — Фарерские острова 3:1 (25:21, 24:26, 29:27, 26:24).

14 мая
 Люксембург — Северная Ирландия 3:0 (25:14, 25:13, 25:20).

15 мая
 Люксембург — Фарерские острова 3:0 (25:19, 25:13, 25:10).

Группа В 
20—22.05.2016. Рейкьявик (Исландия)

20 мая
 Кипр — Андорра 3:0 (25:12, 25:12, 25:13).
 Исландия — Шотландия 3:2 (25:21, 15:25, 25:18, 23:25, 15:13).

21 мая
 Шотландия — Андорра 3:0 (25:17, 25:19, 25:21).
 Кипр — Исландия 3:1 (25:14, 20:25, 25:16, 25:11).

22 мая
 Кипр — Шотландия 3:2 (25:23, 23:25, 22:25, 25:21, 15:13).
 Исландия — Андорра 3:0 (25:8, 25:18, 25:17).

Итоги 
По две лучшие команды из групп (Люксембург, Кипр, Исландия и Северная Ирландия) вышли во 2-й групповой раунд, где к ним присоединились 32 команды.

2-й групповой этап

Группа А 
24—28.05.2017. Лион (Франция).

24 мая
 Турция — Азербайджан 3:0 (25:21, 25:21, 25:13).
 Германия — Украина 3:0 (25:16, 25:20, 25:19).
 Франция — Исландия 3:0 (25:8, 25:8, 25:13).

25 мая
 Германия — Азербайджан 3:0 (29:27, 25:18, 25:18).
 Турция — Исландия 3:0 (25:18, 25:23, 25:17).
 Франция — Украина 3:0 (25:20, 25:8, 25:15).

26 мая
 Германия — Исландия 3:0 (25:12, 25:12, 25:14).
 Украина — Азербайджан 3:0 (25:13, 25:23, 25:20).
 Франция — Турция 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).

27 мая
 Украина — Исландия 3:0 (25:12, 25:19, 25:15).
 Франция — Азербайджан 3:0 (25:16, 25:17, 25:15).
 Германия — Турция 3:0 (25:17, 25:20, 25:23).

28 мая
 Азербайджан — Исландия 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).
 Турция — Украина 3:0 (25:16, 25:19, 25:20).
 Франция — Германия 3:0 (25:22, 25:20, 25:20).

Группа B 
23—28.05.2017. Ког-ан-де-Зан, Апелдорн (Нидерланды).

Ког-ан-де-Зан

23 мая
 Австрия — Словакия 3:1 (27:25, 26:24, 19:25, 25:20).
 Греция — Молдавия 3:1 (20:25, 25:20, 25:17, 28:26).
 Нидерланды — Люксембург 3:1 (22:25, 25:16, 25:20, 25:15).

24 мая
 Греция — Австрия 3:2 (26:24, 27:25, 16:25, 23:25, 15:13).
 Словакия — Люксембург 3:0 (25:17, 27:25, 26:24).
 Нидерланды — Молдавия 3:0 (25:15, 25:13, 25:16).

25 мая
 Австрия — Люксембург 3:0 (26:24, 25:23, 25:20).
 Словакия — Молдавия 3:0 (25:9, 33:31, 25:23).
 Нидерланды — Греция 3:0 (25:13, 32:30, 25:16).

Апелдорн

27 мая
 Молдавия — Люксембург 3:2 (25:23, 22:25, 25:16, 22:25, 15:12).
 Нидерланды — Австрия 3:2 (25:22, 22:25, 23:25, 25:22, 15:8).
 Словакия — Греция 3:2 (22:25, 20:25, 25:21, 25:19, 15:12).

28 мая
 Молдавия — Австрия 3:1 (22:25, 31:29, 25:22, 26:24).
 Нидерланды — Словакия 3:2 (25:27, 26:24, 22:25, 25:16, 15:9).
 Греция — Люксембург 3:0 (25:19, 25:23, 25:21).

Группа C 
24—28.05.2017. Любляна (Словения).

24 мая
 Бельгия — Португалия 3:0 (25:17, 25:16, 25:16).
 Словения — Грузия 3:0 (25:12, 25:11, 25:12).
 Израиль — Латвия 3:2 (19:25, 25:20, 24:26, 25:22, 16:14).

25 мая
 Бельгия — Грузия 3:0 (25:18, 25:11, 25:10).
 Словения — Латвия 3:0 (25:14, 25:14, 25:19).
 Португалия — Израиль 3:1 (25:19, 25:21, 24:26, 25:12).

26 мая
 Латвия — Грузия 3:0 (25:9, 25:17, 25:14).
 Словения — Португалия 3:0 (25:21, 25:20, 27:25).
 Бельгия — Израиль 3:0 (25:13, 25:18, 25:21).

27 мая
 Португалия — Грузия 3:0 (25:19, 25:16, 25:14).
 Словения — Израиль 3:0 (25:11, 25:14, 25:10).
 Бельгия — Латвия 3:0 (25:16, 25:21, 25:21).

28 мая
 Израиль — Грузия 3:0 (25:13, 25:22, 25:19).
 Словения — Бельгия 3:1 (28:30, 26:24, 27:25, 25:20).
 Португалия — Латвия 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:17).

Группа D 
24—28.05.2017. Таллин (Эстония).

24 мая
 Россия — Черногория 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).
 Эстония — Румыния 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16).
 Венгрия — Косово 3:0 (25:13, 25:17, 25:9).

25 мая
 Россия — Румыния 3:0 (25:18, 25:20, 25:21).
 Эстония — Косово 3:0 (25:13, 25:15, 25:7).
 Черногория — Венгрия 3:2 (23:25, 25:13, 25:23, 26:28, 15:10).

26 мая
 Румыния — Косово 3:1 (25:12, 25:15, 21:25, 25:15).
 Эстония — Черногория 3:0 (25:23, 27:25, 25:23).
 Россия — Венгрия 3:0 (25:18, 25:17, 25:16).

27 мая
 Румыния — Черногория 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 25:21).
 Эстония — Венгрия 3:1 (20:25, 25:15, 25:20, 25:14).
 Россия — Косово 3:0 (25:8, 25:8, 25:9).

28 мая
 Румыния — Венгрия 3:0 (25:19, 26:24, 27:25).
 Черногория — Косово 3:0 (25:15, 25:9, 25:15).
 Россия — Эстония 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19).

Группа E 
24—28.05.2017. Загреб (Хорватия).

24 мая
 Швейцария — Дания 3:1 (25:23, 19:25, 25:20, 25:18).
 Сербия — Белоруссия 3:0 (25:17, 25:22, 25:15).
 Хорватия — Норвегия 3:1 (25:23, 22:25, 25:19, 25:15).

25 мая
 Сербия — Дания 3:0 (25:23, 34:32, 25:19).
 Белоруссия — Норвегия 3:1 (25:19, 25:20, 20:25, 25:22).
 Швейцария — Хорватия 3:1 (26:28, 25:20, 25:18, 25:23).

26 мая
 Дания — Норвегия 3:1 (25:21, 18:25, 25:16, 25:23).
 Сербия — Швейцария 3:0 (25:15, 25:18, 25:18).
 Белоруссия — Хорватия 3:1 (25:14, 34:36, 25:16, 25:22).

27 мая
 Сербия — Норвегия 3:0 (25:12, 25:14, 25:12).
 Дания — Хорватия 3:2 (25:27, 25:22, 29:27, 25:27, 15:9).
 Белоруссия — Швейцария 3:2 (25:19, 25:21, 22:25, 21:25, 15:10).

28 мая
 Швейцария — Норвегия 3:2 (24:26, 25:21, 20:25, 25:23, 15:10).
 Сербия — Хорватия 3:0 (25:23, 25:16, 25:21).
 Белоруссия — Дания 3:1 (25:23, 25:23, 19:25, 25:23).

Группа F 
24—28.05.2017. Карловы Вары (Чехия).

24 мая
 Финляндия — Кипр 3:0 (25:14, 25:13, 25:21).
 Чехия — Северная Ирландия 3:0 (25:16, 25:7, 25:6).
 Испания — Швеция 3:2 (25:19, 22:25, 21:25, 25:16, 15:12).

25 мая
 Финляндия — Северная Ирландия 3:0 (25:8, 25:8, 25:9).
 Чехия — Швеция 3:0 (25:19, 25:16, 25:20).
 Испания — Кипр 3:0 (25:17, 25:14, 25:22).

26 мая
 Финляндия — Швеция 3:0 (25:14, 25:19, 25:21).
 Кипр — Северная Ирландия 3:0 (25:20, 25:16, 25:22).
 Испания — Чехия 3:2 (25:22, 20:25, 22:25, 25:21, 15:10).

27 мая
 Швеция — Северная Ирландия 3:0 (25:15, 25:13, 25:21).
 Чехия — Кипр 3:0 (26:24, 25:12, 25:17).
 Финляндия — Испания 3:1 (25:19, 21:25, 25:19, 25:22).

28 мая
 Швеция — Кипр 3:2 (19:25, 25:27, 27:25, 25:21, 15:13).
 Испания — Северная Ирландия 3:0 (25:15, 25:20, 25:12).
 Финляндия — Чехия 3:1 (25:23, 25:14, 23:25, 25:14).

Итоги 
Обладателями путёвок на чемпионат мира по волейболу 2018 года среди мужских сборных по итогам 2-го этапа европейской квалификации стали победители групповых турниров — Франция, Нидерланды, Словения, Россия, Сербия, Финляндия. 

Команды, занявшие в группах вторые места (Германия, Словакия, Бельгия, Эстония, Белоруссия, Испания), продолжили борьбу за оставшуюся путёвку в 3-м раунде квалификации.

3-й групповой этап 
19—23.07.2017. Кортрейк (Бельгия).

19 июля
 Бельгия — Словакия 3:0 (26:24, 25:13, 25:15).
 Испания — Германия 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:19).
 Эстония — Белоруссия 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:23).

20 июля
 Германия — Словакия 3:0 (25:23, 25:21, 26:24).
 Бельгия — Белоруссия 3:0 (25:18, 25:12, 25:17).
 Эстония — Испания 3:0 (25:22, 25:20, 25:19).

21 июля
 Словакия — Белоруссия 3:0 (25:21, 26:24, 25:21).
 Бельгия — Испания 3:0 (27:25, 25:20, 25:16).
 Германия — Эстония 3:2 (25:21, 25:22, 21:25, 23:25, 15:11).

22 июля
 Испания — Белоруссия 3:2 (20:25, 25:18, 22:25, 25:22, 15:13).
 Эстония — Словакия 3:0 (25:14, 25:17, 25:20).
 Бельгия — Германия 3:0 (25:16, 25:16, 25:17).

23 июля
 Словакия — Испания 3:1 (25:19, 20:25, 31:29, 26:24).
 Германия — Белоруссия 3:0 (29:27, 25:20, 25:22).
 Бельгия — Эстония 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:15).

Итоги 
Обладателем оставшейся путёвки на чемпионат мира по волейболу 2018 года среди мужских сборных по итогам 3-го этапа европейской квалификации стала Бельгия.

Примечания

Ссылки 
 Европейская квалификация на сайте CEV 

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2018 (квалификация)